? puede referirse a:

 el signo de interrogación.
 ? (álbum), de Bersuit Vergarabat;

 ? (álbum de XXXTentacion);
 ? (Lost), un episodio de la serie de televisión Lost.
 ? (película), una película indonesia del 2010, dirigida por Hanung Bramantyo

Enlaces externos